Příjmení Fedák nosí více významných osobností:

 Ján Fedák (1902–1948) – slovenský jazykovědec a pedagog
 Ján Fedák (protifašistický bojovník) (1912–1944) – protifašistický bojovník
 Vasyl Fedak (1911–1991) – podkarpatský fotbalový brankář, trenér a sportovní novinář